Friends Arena er Sveriges nationalstadion for fodbold. Friends Arena er beliggende i Solna ved Stockholm og er hjemmebane for fodboldklubben AIK.

Friends Arena har en tilskuerkapacitet på 53.000 tilskuere til fodboldkampe og 67.500 til koncerter. 

Friends Arena er tegnet af arkitektfirmaerne Berg Arkitektkontor AB, Arkitekterna Krook & Tjäder og danske C.F. Møllers Tegnestue.

Friends Arena er vært for finalen ved UEFA Europa League 2016-17.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside 

Fodboldstadioner i Sverige
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Stockholm
Etableret i 2012
Multiarenaer i Sverige
Sport i Stockholm